

Patronymes 
Castellini est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Claudio Castellini (né en 1966), dessinateur italien de bande dessinée, fumetti et comics
 Jean Castellini (né en 1968), homme politique monégasque
 Luca Castellini (?-1631), de l'ordre des Frères Prêcheurs, professeur, vicaire général de son Ordre, prélat catholique et théologien
 Luciano Castellini (né en 1945), footballeur et entraîneur italien
 Marcello Castellini (né en 1973), footballeur italien
 Miguel Ángel Castellini (1947-2020),  boxeur argentin
  (1829-1866), patriote de l'unité italienne
  (1951-1976), boxeur italien
 Paolo Castellini (né en 1979), footballeur italien
  (1820-1898), militaire italien et patriote de l'unité italienne

Patronyme italien